Reis gal·lesos 
 Gruffydd Fychan I (segle XIII – 1289), Senyor de Dinas Bran i príncep de Powys Fadog 1277 - 1284
 Gruffydd Fychan II, Senyor de Glyndyfrdwy, Senyor de Cynllaith Owain, príncep de Powys Fadog c. 1325 - 1369
 Gruffydd II ap Madog, Senyor de Dinas Bran, príncep de Powys Fadog 1236 - 1269
 Gruffydd Maelor (segle XII – 1191), príncep de Powys Fadog 1160 - 1191
 Gruffydd ap Cynan (c. 1055 – 1137), rei de Gwynedd 1081 - 1137
 Gruffydd ap Gwenwynwyn (segle XII – c. 1286), príncep de Powys Wenwynwyn 1241 - 1287
 Gruffydd ap Llywelyn (c. 1007 – 5 d'agost del 1063), rei de Gal·les 1055 - 1063
 Gruffydd ap Llywelyn Fawr (c. 1200 – 1 de març del 1244), fill il·legítim del príncep de Gwynedd Llywelyn Fawr
 Gruffydd ap Madog Fychan, fill del príncep de Powys Fadog Madog Fychan
 Gruffydd ap Rhydderch (? – 1055), rei de Deheubarth 1045 - 1055
 Gruffydd ap Rhys (segle XI – 1137), príncep de Deheubarth 1116 - 1137
 Gruffydd ap Rhys II (segle XII – 1201), príncep de Deheubarth 1197 - 1201
 Altres
 William John Gruffydd (1881 – 1954), estudiós, escriptor, poeta i músic gal·lès
 William John Gruffydd (Elerydd) (1916), poeta gal·lès

Gruffydd és una antiga forma del modern nom gal·lès Gruffudd (encara utilitzat com a nom de fonts)